«Ёсивара» — французский фильм 1937 года режиссёра Макса Офюльса по сюжету Мориса Декобра о любви японской гейши и русского офицера.

Фильм был запрещён к показу в Японии, японские актёры, снявшиеся в фильме, были заклеймены японской прессой как предатели.

Сюжет 
1860 год, Ёсивара — токийский район красных фонарей, где гейши занимаются своим ремеслом. Чтобы спасти своё семейное имущество, находящееся под угрозой, родители молодой японской аристократки Коханы отдают её в гейши. Русский офицер Сергей Поленов влюбляется в прекрасную Кохану, которая тоже его любит. Они решают пожениться. Исамо, постоянный клиент Кохану, ревнует прекрасную гейшу к русскому, и когда его арестовывают за его карточные долги, чтобы выйти на свободу оговаривает Кохану и Поленова в занятии шпионажем. Поленову удаётся бежать, но когда он узнаёт, что Кохана была приговорена к смерти как его сообщница, возвращается, чтобы умереть в том месте, где они признались в любви друг к другу.

В ролях 
 Митико Танака — Кохана, гейша
 Пьер Ришар-Вильм — лейтенант Серж Поленов
 Сэссю Хаякава — Исамо, кули
 Ролан Тутен — Павлик
 Люсьенн Ле Маршан — Намо
 Андре Габриэлло — По
 Фун-Сен- гейша
 Жанин Дарси — гейша
 Филипп Ришар — русский атташе
 Морис Девьен — русский офицер
 Жорж Поле — японский офицер
 Кай Дуйен — секретный агент
 Камиль Бер — комендант
 Леон Ларив — матрос
 Жорж Сайяр — врач
 Леон Арвел — ''слуга

Критика 
Фильм во Франции стал большим кассовым успехом, но несмотря на успех у зрителей критика фильм приняла как несерьёзный, и лишь в XXI веке картина получила переоценку:
В то время фильм был принят прохладно, и в 1950-е годы он всё ещё рассматривался любителями кино как пародия на экзотическую мелодраму. Лишь позднее пришло время для этого сознательного расширения внешних границ мелодраматического пафоса. Балансируя на грани китча и смеха Офюльсу удается связать сардоническое с трагическим.

Примечания 

Фильмы Франции 1937 года
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Макса Офюльса
Фильмы о шпионах
Фильмы о Японии